Dolly, a Hungária és a Dolly Roll együttesek énekesnője
 Dolly, a világ első klónozott emlőse